Тогрул (тюрк. кречет, сокол):

 Тогрул («Ван-хан»)
 Тогрул-бек
 Тогрул ибн Мухаммед — сельджукский султан Ирака в 1132—1134 годах.
 Бузар, правивший под именем Тугрил-хана, карлукский правитель Алмалыка
 Эртогрул — отец основателя Османской династии Османа I.